struccpáfrány, a Matteuccia struthiopteris növényfaj egyik magyar neve
 struccpáfrány, a Matteuccia növénynemzetség magyar neve